Пейнтер () — английская фамилия. Известные носители:

 Пейнтер, Ким (род. 1974) — американский продюсер, кастинг-директор и помощник по кадрам.
 Пейнтер, Теофилус (1889—1969) — американский зоолог и цитогенетик.
 Пейнтер, Уилл (1903—1984) — британский профсоюзный деятель.
 Пейнтер, Уильям Хант (1835—1910) — английский ботаник.